Са́ра Ко́ннор:

 Сара Коннор (певица) — немецкая поп-исполнительница.
 Сара Коннор (персонаж) — персонаж фильмов «Терминатор», «Терминатор-2: Судный день» и «Терминатор: Генезис».